Басман:

 Басман — назва ряду печер Кримського півострова.
 Басман — гора в Криму.
 Басман — палацовий або казенний хліб у Росії.
 Басман — хребет в Кримських горах.
 Майкл Басман — британський шахіст.

Див. також 
 Басма
 Басманная слобода
 Басманов